Morgan Nunataks kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Morgan Nunataks, Östantarktis, 
 Morgan Nunataks, Västantarktis , 

Robotskapade Antarktisförgreningar